król – tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym
 król – figura w talii kart
 król – figura w szachach
 Król – polskie nazwisko. Według danych z 27.01.2022 r. 23 pod względem popularności nazwisko w Polsce; nosiło je 26 906 osób żyjących zarejestrowanych w rejestrze PESEL.

 Król – Błażej Król, polski twórca muzyki alternatywnej
 Król – singel Zespołu Reprezentacyjnego
 Król – singel Edyty Górniak i Gromee’ego z 2019 roku
 Król – powieść Szczepana Twardocha
 Król – polski serial telewizyjny z 2020 roku
 Król – brytyjsko-australijsko-węgierski film historyczny z 2019 roku

Osoby noszące nazwisko Król 
 Aleksander Król – inżynier architekt, konserwator zabytków, historyk architektury, podpułkownik administracji Wojska Polskiego
 Błażej Król – polski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów
 Piotr Król – polski polityk, urzędnik i samorządowiec, poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji
 Kamil Król – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Józef Król (ujednoznacznienie)
 Jacek Król – polski aktor teatralny i filmowy. Od 2008 roku udziela również głosu w dubbingu
 Franciszek Król – działacz społeczny, naczelnik chojnickiej Lokomotywowni PKP w latach 1962–1974
 Marcin Król (ujednoznacznienie)
 Władysław Król (ujednoznacznienie)

Zobacz też 

 król apostolski – tytuł honorowy przysługujący władcom Węgier
 król arcychrześcijański – honorowy tytuł królów francuskich
 król cygański – oficjalny zwierzchnik społeczności romskiej na terenie danego państwa

Przypisy